O Mowgli Data Channel Protocol - MDCP é um protocolo especificado para transmissão de dados num link wireless ponto-a-ponto com baixas taxas de dados. Trata-se de um protocolo do tipo Light-Weight, ou seja, acrescenta uma quantidade mínima de overhead. O escopo principal de utilização desse protocolo são as redes celulares GSM.